Bonannia resinosa är en flockblommig växtart som beskrevs av P.Gabriel Strobl. Bonannia resinosa ingår i släktet Bonannia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
resinosa